Obst kan som auktorsförkortning betyda:

 Fritz Jürgen Obst
 Matthias Obst

Robotskapade auktorsförkortningar